Ю́лия Анти́пова: Антипова, Юлия Валерьевна (род. 1997) — российская фигуристка.
 Антипова, Юлия Константиновна (род. 1966) — советская саночница, двукратная обладательница Кубка мира.